Gräntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräntjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (11,2 ha)
Gräntjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (6,13 ha)
Gräntjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Gräntjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,

Se även
Grantjärn
Gröntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn